Sky Express — название авиакомпаний в разных странах, в том числе:
 Sky Express (Греция)
 Sky Express (Россия)